

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale cambogiana ha esordito nel 2008, anno in cui ha disputato 2 partite.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale cambogiana